Cheironotus hexadactylus är en ringmaskart som beskrevs av Costa 1861. Cheironotus hexadactylus ingår i släktet Cheironotus och familjen Spionidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
hexadactylus